Circocylliba — род уроподовых клещей надсемейства Uropodoidea из отряда Mesostigmata, единственный в составе семейства Circocyllibidae. Около 10 видов, большинство связаны с муравьями.

Описание 
Мелкие клещи, длина тела от 350 до 1400 мкм (около 1 мм). Ноги 6-члениковые (первая пара) или 7-члениковые (II—IV пары ног; не включая претарзус). Хелицеры трёхчлениковые. Мирмекофильные виды обнаружены на кочевых муравьях. Вид Circocylliba dulcius найден на Eciton dulcius; C. esenbecki на Nomamyrmex esenbecki; C. ecitonis на E. hamatum, E. burchelli, E. rapax и E. mexicanum; C. equadoriensis на E. burchelli; C. weberi на E. hamatum;  на Labidus.
Circocylliba имеют округлую форму тела и выпуклый твёрдый дорзальный щит (отчего внешне сходны с микроскопическими божьими коровками). Тазики первой пары ног (Coxae I) расширенные, сближены и почти прикрывают основание вентрального щитка .  развита и размещена в специальной полости камеростоме.

Классификация 
Около 10 видов. Выделяют в семейство Circocyllibamidae Sellnick, 1926.
  — Бразилия
  — Бразилия
  — Панама
  — Эквадор
  — Коста-Рика
  — Неотропика
  — Бразилия, Эквадор
  — Эквадор
  — Мексика, Коста-Рика, Панама
  — Гайана, Эквадор
 другие виды

Примечания

Литература 
 Johnston D. E. 1961. A review of the lower uropodoid mites (former Thinozerconoidea, Protodinychoidea and Trachytoidea) with notes on the classification of the Uropodina (Acarina). Acarologia 3: 522—545.

Ссылки 
 Family Circocyllibamidae Sellnick, 1926 (mite)
 Circocylliba ecitonis and host Eciton burchellii (фото)
 Joel Hallan’s Biology Catalog: Mesostigmata.

Уроподы
Мирмекофилы
Роды паукообразных